Michèle Gurdal ist der Name folgender Personen:

 Michèle Gurdal (Tennisspielerin) (* 1952), belgische Tennisspielerin 
 Michèle Gurdal (Pianistin), belgische Pianistin